El nombre de Ermita de Nuestra Señora de las Nieves, o cualquiera de sus variantes:
 Ermita de Santa María de las Nieves, o Ermita de la Virgen de las Nieves,
es el nombre de varios edificios cristianos, catalogados como ermitas en honor a la Bienaventurada Virgen María en la advocación de la Nuestra Señora de las Nieves.

Advocación 
 Nuestra Señora de las Nieves – Festividad: n/d.

Ermitas

en España 
 Ermita de Nuestra Señora de las Nieves (Agaete), Gran Canaria.
Ermita de Nuestra Señora de las Nieves (Las Cañadas del Teide), Tenerife.
 Ermita de Nuestra Señora de las Nieves (Porcieda), Cantabria
 Ermita de Nuestra Señora de las Nieves (Guriezo), Cantabria.
Ermita de Nuestra Señora de las Nieves (Bujaraloz), Zaragoza.
 Ermita de Andra Mari de Agirre y de las Nieves, en Górliz, Vizcaya.